Эрик Свенссон Свентениус ( или , или , 1910 — 1973) — шведский (шведско-испанский) ботаник.

Биография 
Эрик Свенссон Свентениус родился в 1910 году. 

Свентениус жил в районе Пуэрто-де-ла-Крус, где он работал в ботаническом саду на острове Тенерифе. Большая идея всей жизни Свентениуса состояла в том, чтобы создавать Ботанический сад канарской флоры, достигает этой цели в Гран-Канария. Эрик Свенссон занимал особое место в Министерстве сельского хозяйства. 

Эрик Свенссон Свентениус умер в 1973 году.

Научная деятельность 
Эрик Свенссон Свентениус специализировался на семенных растениях.

Публикации 
 Gerhard Benl, Eric R. Sventenius: Beiträge zur Kenntnis der Pteridophyten-Vegetation und-Flora in der Kanarischen Westprovinz (Tenerife, La Palma, Gomera, Hierro) (aus: Nova Hedwigia 20, pp. 413–462, 1970), Lehre: Cramer Vlg. 1970.
 E. R. Sventenius et D. Bramwell: Acta phytotaxonomica Barcinonensia; Vol. 7; Heywoodiella genus novum, NBarcelona: Dep. de Botánica, Fac. de Ciencias, Univ. Autónoma, 1971.
 G. Kunkel y Sventenius: Los Tiles de Moya. Enumeración florística y datos sobre el futuro parque natural, (Cuadernos de Botánica Canaria, 14/15: 71–89), Las Palmas de Gran Canaria, 1972.
 Ericus R. Sventenius: Additamentum ad floram Canariensem, Matriti: Agronomiarum investigationem nationale hispanicum Inst. (Instituto nacional de investigaciones agronómicas), 1960.
 Plantae macaronesiensis novae vel minus cognitae, in: Index Seminum Horti Acclimatationis Plantarum Arautapensi, 1968.
 Ericus R. Sventenius, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Centro de las Islas Canarias (Hrsg.): Notas sobre la flora de las Cañadas de Tenerife, (Cuaderno/INIA; 78), p. 149–171, Madrid: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Centro de las Islas Canarias, 1946.
 Ericus R. Sventenius, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (España) (Hrsg.): Contribución al conocimiento de la flora canaria,(Cuaderno/INIA; 79), p. 176–194, Madrid: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Centro de las Islas Canarias, 1946.
 Ericus R. Sventenius, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Centro de las Islas Canarias (Hrsg.): Plantas nuevas o poco conocidas de Tenerife, (Cuaderno/INIA; 111), p. 22–33, Madrid: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Centro de las Islas Canarias, 1949. 
 Ericus R. Sventenius, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Centro de las Islas Canarias (Hrsg.): Specilegium canariense III, (Cuaderno/INIA; 125), Madrid: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Centro de las Islas Canarias, 1950.
 «Additamentum ad Floram Canariensem» Svensson Sventenius, Eric R. 1960.

Примечания

Литература 
 G. Kunkel: In memoriam Eric R.S. Sventenius, 1910–1973, in: Cuadernos de botánica canaria; 18/19, p. 1–4, 1973. 
 Antonio G. González: La botánica, Sventenius y yo, La Laguna: Centro de la Cultura Popular Canaria, 2001, ISBN 84-7926-326-1. 
 Alfonso Luezas Hernández u.a.: Jardín Botánico Canario «Viera y Clavijo». Guía del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, Madrid: Rueda, D.L. 1997.

Ссылки 
 Rincones del Аatlántico: Enrique Sventenius y los primeros años del Jardín Botánico «Viera y Clavijo»

Ботаники по алфавиту
Ботаники Швеции
Ботаники Испании